Asbóth Sándor (1811–1868) mérnök, alezredes, dandártábornok, az Amerikai Egyesült Államok argentínai és uruguayi nagykövete
 Asbóth Sándor (1860–1898) bölcselettudor, kereskedelmi akadémiai tanár, állami vegyész 
 Asbóth Sándor (1916–1991) teniszedző, sportvezető